L'Académie Bangla () est une institution autonome financée par le gouvernement du Bangladesh pour promouvoir et encourager la langue, la littérature et la culture bengali, élaborer et mettre en œuvre une politique linguistique nationale et mener des recherches originales en langue bengali. Fondée en 1955, elle est située à Burdwan House à Ramna, Dhaka, dans les locaux de l'Université de Dhaka et de . L'Académie de Bangla accueille la Foire annuelle du livre Ekushey.

Présidents 
 Nilima Ibrahim

Références 

Langue bengalie
Littérature bangladaise
Organisme fondé en 1955